Трухильянос:

 Трухильянос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Трухильянос — венесуэльский футбольный клуб из города Валера.